Dade County kan syfta på

 Dade County, Georgia
 Dade County, Missouri
 Dade County i Florida. Heter numera Miami-Dade County